Kautzsch ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Kautzsch (1969–2018), deutscher Linguist 
 Eberhard Kautzsch (1905–1986), deutscher Geologe
 Emil Kautzsch (1841–1910), deutscher Theologe
 Karl Kautzsch (1887–1978), deutscher Politiker (USPD, SPD, SED)
 Paul Kautzsch (1882–1958), deutscher Kunsthistoriker
 Rudolf Kautzsch (1868–1945), deutscher Kunsthistoriker

Kautzsch steht für: 

 Kautzsch (Kreischa), Ortsteil von Kreischa, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Kautsch